Annville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Annville (Kentucky)
Annville (Pennsylvania)